Andrea Costa – politico italiano nato nel 1851
 Andrea Costa – politico italiano nato nel 1970
 Andrea Costa – calciatore italiano
  Andrea Costa – violinista italiano 
 Andrea Costa Imola – società cestistica italiana